José Manuel Novoa puede referirse a:

 José Manuel Novoa (1937), actor argentino, más conocido como Pepe Novoa.
 José Manuel Novoa Sanhueza (1809-1866), político chileno.
 José Manuel Novoa Ruiz (1954-2017),  escritor, documentalista y guionista de cine español.